Plástico puede referirse:

 en ciencia de materiales:
 al plástico, material dúctil y blando, generalmente de origen polimérico, fácil de moldear;
 al comportamiento plástico de los materiales;
 al explosivo plástico, un tipo especial de material explosivo.

 en otros contextos:
 a la cirugía plástica, una especialidad de la medicina;
 a las artes plásticas, una clase de arte junto con las artes escénicas, las artes musicales, las artes literarias y las artes audiovisuales.
 al dinero de plástico, sistema de pago mediante tarjetas bancarias, de crédito o débito.
 a Plástico, grupo de nueva ola de la denominada movida madrileña.